Lodewijk X van Frankrijk (1305-1316), koning van Frankrijk (1314-1316), koning van Navarra (1305-1316)
 Lodewijk X van Beieren (1495-1545), hertog van Landshut (1508-1545)